Snoopy kan betekenen:
 Snoopy (stripfiguur)
 Snoopy (popgroep)
 Snoopy (computerspel)